La saison 2013-2014 de l'AS Rome est la  des romains dans l'élite.

Après qu'il a longtemps été question de Laurent Blanc, c'est finalement l'entraîneur français Rudi Garcia qui signe un contrat de 2 ans (+ 1 an en option). Il devient ainsi le  de l'histoire de la Roma, il est aussi le premier français occupant cette fonction.

Résumé de la saison précédente 
Après une première partie de saison 2012-2013 ratée et conclue par une  au classement à la mi-saison, Zdeněk Zeman est limogé. C'est Aurelio Andreazzoli qui prend les commandes de l'équipe en tant qu'intérimaire. Malgré une deuxième partie de saison canon (victoire 1-0 contre la Juventus, et victoire 3-2 face à l'Inter) les Giallorossi finissent la saison à la , non qualificative pour la Ligue Europa. Par ailleurs la Roma perd en finale de la Coupe d'Italie 1-0 contre la Lazio.

Effectif et encadrement

Transferts

Calendrier

Championnat

Calendrier

Statistiques et classement

Leader (journée par journée)

Buteurs 
Mis à jour le 

Source : lequipe.fr

Passeurs 
Mis à jour le 

Source : football.sport.fr

Statistiques individuelles 
Mis à jour le

Équipe type (toutes compétitions confondues) 
Mis à jour le

Coupe d'Italie

Notes et références 

Rome, AS
2013-2014
Saison 2013-2014 de football en Italie